Ораевский — фамилия; имеет женскую форму Ораевская.
 Ораевский, Анатолий Николаевич  (1934—2003) — советский и российский физик.
 Ораевский, Виктор Николаевич (1935—2006) — советский и российский геофизик.
 Ораевский, Иван Фёдорович (1885—1968) — начальник Рязанских пехотных курсов, полковник.